Odbojkaški klub "Rovinj" (OK "Rovinj"; MOK "Rovinj"; "Rovinj", tal. Club di Pallavolo Rovigno) je muški odbojkaški klub iz Rovinja, Istarska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2021./22. "Rovinj" se natječe u "Superligi", najvišoj ligi hrvaskog odbojkaškog prvenstva za muškarce.

O klubu 
Odbojkaški klub "Rovinj" je osnovan 1981. godine. Od osamostaljenja Hrvatske klub se uglavnom natjecao u najvišoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Klub je osvojio Kup Hrvatske 2012. godine, te se natjecao i u eurokupocima - CEV kup i CEV Challenge kup.  
Klub je povremeno nosio ime po sponzorima, kao "Mirnapack" 1990.-ih godina, a kratko, 2014. godine nsio naziv OK "MIrna Rovinj" kao potpora lokalnoj riboprerađivačkoj tvrtci.

Uspjesi 
 1. B HOL / 1. HOL 
 prvak: 2005./06., 
 drugoplasirani: 2010./11.  

 2. HOL 
 drugoplasirani: 1999./2000. 

 2. HOL - Zapad 
 prvak: 1997./98. 

 Kup Hrvatske 
 pobjednik: 2012.

Pregled plasmana po sezonama 

 

 Rezervna momčad

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Rovinj

Literatura 
 rovinjsport.com/, Odbojkaški klub Rovinj, wayback arhiva 
 istra-sport.hr, Odbojka, pristupljeno 27. prosinca 2021. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB ROVINJ 
 bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "ROVINJ" 
 fininfo.hr, OK "ROVINJ"

Izvori

Vanjske poveznice 
 szgr.hr, ODBOJKAŠKI KLUB ROVINJ 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK ROVINJ 
 superliga.hr, OK ROVINJ 
 osiz-pula.hr, ODBOJKAŠKI KLUB ROVINJ 
  sofascore.com, OK Rovinj 
  volleybox.net, MOK Rovinj 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB ROVINJ 

 
Hrvatski muški odbojkaški klubovi
Športski klubovi u Istarskoj županiji 
Šport u Rovinju